Сявавко Мар'ян Степанович — доктор фізико-математичних наук, професор, член-кореспондент Академії економіки України.
 Сявавко Євгенія Іванівна (* 28 вересня 1938, село Святиця Холмського повіту Люблінського воєводства, Польща) — кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник Інституту народознавства НАН України. Український педагог, освітній діяч, науковець.
Прізвища